Бушанка — річка  в Україні, у Чернівецькому та Ямпільському районах  Вінницької області. Права притока Тростянця  (басейн Дністра ).

Опис 
Довжина річки 9,8 км.

Розташування 
Бере  початок у Моївці. Тече переважно на південний захід і у Вітрівці впадає у річку Тростянець, праву притоку Коритної.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 72 с. (Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Чернівецького району (Вінницька область)
Річки Ямпільського району (Вінницької області)
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви